Mistrzostwa Azji w judo rozegrano w Tokio w Japonii w dniach 23 – 24 marca 1985 roku, na terenie "Kōdōkan Judo Institute".

Tabela medalowa

Kobiety

Bibliografia 
 Dane na Judoinside.com 
 Dane na Arena.com 

Mistrzostwa Azji w judo
1985 w sporcie
1985 w Japonii
Zawody sportowe w Tokio
Judo w Japonii